Die Fußball-Oberliga Nordrhein 1988/89 war die elfte Spielzeit der gemeinsam vom Fußball-Verband Mittelrhein und dem Fußballverband Niederrhein durchgeführten Oberliga Nordrhein. Der Meister der Oberliga spielte analog zu den Vorjahren in der Aufstiegsrunde gegen die Meister der übrigen Oberligen um den Aufstieg in die 2. Bundesliga, während der Vizemeister zur Teilnahme an der Amateurmeisterschaft berechtigt war. Aus der Oberliga Nordrhein qualifizierte sich für die Aufstiegsrunden der MSV Duisburg, der den Aufstieg in dieser perfekt machen konnte. Hinter ihm qualifizierte sich der zweitplatzierte BVL Remscheid für die deutsche Amateurmeisterschaft. In die untergeordneten Verbandsliga Niederrhein stiegen der VfB Langenfeld, SV Wermelskirchen und Rot-Weiß Oberhausen ab. Zur Saison 1988/89 ersetzten diese die Aufsteiger Alemannia Aachen Amateure und Sportfreunde Katernberg sowie die Zweitliga-Absteiger der SG Union Solingen. Somit wurde die Liga zur kommenden Saison wieder auf 18 teilnehmende Mannschaften herabgesetzt.

Abschlusstabelle 

|}

1988
Fußballsaison 1988/89